New day (Love Affair) - album van de Britse band Love Affair
 New day (Absynthe Minded) - album van de Belgische groep Absynthe Minded
 New Day (single) - single van de Amerikaanse artiesten 50 cent, Dr. Dre en Alicia Keys
 New Day (Anouk) - single van de Nederlandse zangeres Anouk
 New Day (Wyclef Jean) - single van de Amerikaanse zanger Wyclef Jean